Die Division 1 1936/37 war die fünfte Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Mit dem Gewinn der Meisterschaft durch Olympique Marseille gab es erneut einen neuen Titelträger.

Erster Spieltag war der 30. August 1936, letzter Spieltag der 16. Mai 1937. Eine „Winterpause“ gab es diesmal nicht; gespielt wurde unter anderem auch am ersten Weihnachtstag und an Neujahr.

Modus 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 14. Platz abgeschlossen hatten, und die beiden Aufsteiger aus der zweiten Division, FC Rouen und Racing Roubaix.

Vereine 
In dieser Saison spielten folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 vier Klubs aus dem äußersten Norden (Olympique und der SC Fives aus Lille, Excelsior und Racing aus Roubaix),
 zwei aus Paris (Titelverteidiger Racing sowie Red Star Olympique)
 zwei aus dem Nordwesten (Stade Rennes UC, FC Rouen)
 vier aus dem Nordosten (FC Sochaux, FC Mulhouse, Racing Strasbourg und der vorher CS Metz benannte FC Metz),
 vier aus der Mittelmeerregion (FC Sète, Olympique Marseille, AS Cannes und FC Antibes).

Saisonverlauf 
Es galt die Zwei-Punkte-Regel; bei Punktgleichheit gab der Torquotient den Ausschlag für die Platzierung.

Bis Anfang März 1937 dominierte der Aufsteiger aus Rouen die Liga; dort war eine Mannschaft gewachsen, deren Mitglieder zum erheblichen Teil bereits seit der Jugend zusammen spielten, und die insbesondere durch ihre attaque mitrailleuse („Maschinengewehr-Sturm“) in die Ligaannalen einging. Infolgedessen debütierten fünf Spieler der „Roten Teufel“ (André, Antoinette, Nicolas, Payen und Rio) 1936 oder 1937 in der Nationalelf, und bis Anfang März konnte lediglich Olympique Marseille Kontakt zu dem Überraschungstabellenführer halten. Dann allerdings ging dem FC Rouen etwas die Luft aus und sowohl die Südfranzosen, die sich zu Saisonbeginn vor allem mit einem neuen Torhüter („El Jaguar“) und vier Angreifern (Aznar, „Ignace“, „Waggi“, Weiskopf) verstärkt hatten, als auch der FC Sochaux konnten vorbeiziehen. Am letzten Spieltag trafen diese beiden – Marseille hatte zwei Punkte Vorsprung – aufeinander, und der Gast aus der Franche-Comté, der kurz zuvor schon das Landespokalfinale gegen Strasbourg gewonnen hatte, konnte auch dieses Spitzenspiel mit 1:0 zu seinen Gunsten entscheiden. Aufgrund des besseren Torquotienten blieb das Team von Trainer József Eisenhoffer dennoch auf Rang Eins und wurde Meister der Division 1.

Am Tabellenende hingegen stand schon deutlich früher fest, dass der FC Mulhouse – vor allem aufgrund seiner katastrophalen Abwehrleistungen (102 Gegentreffer) – den Gang in die zweite Liga würde antreten müssen, und auch die Bretonen aus Rennes wiesen am Ende einen deutlichen Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf. Sie sollten zur folgenden Spielzeit durch zwei nordfranzösische Formationen, die US Valenciennes-Anzin und Racing Lens, ersetzt werden.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Die Spieler des Meisters 
Während der Saison waren folgende 24 Spieler zum Einsatz gekommen (in Klammern: Zahl der Punktspiele): Emmanuel Aznar (10), Jean Bastien (25), Abdelkader Ben Bouali (28), Stéphano Bistolfi (1), Ferdinand Bruhin (27), Henri Conchy (22), Georges Dard (1), Raymond Durand (21), Armenak Erevanian (8), Joseph Gonzales (10), Aristide Gorelli (1), Pierre Granier (18), Ignace Kowalczyk (29), Vilmos Kohut (20), Meister (4), Marcel Miquel (11), Olej (3), René Rebibo (1), Károly Sas (7), Jaguaré Vasconcelos (21), Édouard Wawrzyniak (4), Edmund Weiskopf (13), Mario Zatelli (21), Émile Zermani (26)

Marseilles 69 Treffer erzielten: Zatelli 28, Weiskopf 12, Kowalczyk und Kohut jeweils 6, Zermani 5, Miquel 4, Aznar, Durand, Wawrzyniak je 2, Bastien 1. Dazu kam ein Eigentor.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1936/37
 Coupe de France 1936/37

Literatur 
 Almanach du football éd. 1936/37. Paris 1937
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Anmerkungen und Nachweise 

1936/37
Fußballsaison 1936/37